Una guerra civil es un conflicto bélico entre la población de un mismo país. Puede referirse a los siguientes conflictos:

 Guerra civil angoleña (1975-2002)
 Guerras civiles argentinas (1814-1880)
 En Chile:
 Guerra civil chilena de 1829-1830
 Guerra civil chilena de 1891
 Guerra civil china (1927-1950)
 Guerra civil de Costa Rica (1948)
 Guerra civil de El Salvador (1980-1992)
 En España:
 Guerras civiles castellanas:
 Primera guerra civil castellana (1366-1369)
 Guerra de Sucesión Castellana o Segunda guerra civil castellana (1475 a 1479)
 Guerra civil catalana (1462-1472)
 Guerras carlistas (1833-1876)
 Primera guerra carlista (1833-1840)
 Segunda guerra carlista (1846-1849)
 Tercera guerra carlista (1872-1876)
 Guerra civil española (1936-1939)
 Guerra civil estadounidense (1861-1865)
 Guerra civil finlandesa (1918)
 Guerra civil griega (1946-1949)
 Guerra civil de Guatemala (1960-1996)
 Guerra civil incaica (1529-1532)
 Guerra civil inglesa (1642-1651)
 Guerra civil irlandesa (1922-1923)
 Guerra civil japonesa (1476-1568)
 Guerra civil libanesa (1975-1990)
 Guerra civil nepalesa (1996-2006)
 Guerras civiles de la República romana:
 Primera guerra civil de la República romana (88-81 a. C.) entre Sila y Cayo Mario
 Segunda guerra civil de la República romana (49-45 a. C.) entre Julio César y Pompeyo Magno
 Tercera guerra civil de la República romana (43-42 a. C.) entre los partidarios de Julio César y las fuerzas de sus asesinos
 Cuarta guerra civil de la República romana (32-30 a. C.) entre Augusto y Marco Antonio
 Guerra civil rusa (1918-1922)
 Guerra civil de El Salvador (1980-1992)
 Guerra civil siria (2011-presente)
 Guerra civil ugandesa (1981-1986)
 Guerra civil venezolana (1901-1903).